Ондавка () — село и одноимённая община в районе Бардеёв Прешовского края Словакии. В письменных источниках начинает упоминаться с 1618 года.

География 
Село расположено в северной части края, в долине реки Ондавы, вблизи государственной границы с Польшей, при автодороге . Абсолютная высота — 486 метров над уровнем моря. Площадь муниципалитета составляет 3,47 км².

Население 
По данным последней официальной переписи 2011 года, численность населения Ондавки составляла 20 человек.
Динамика численности населения общины по годам:

Примечания 

Населённые пункты Словакии